Varassaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Varassaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Varassaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Varassaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Varassaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar